Merrimack – rzeka w Stanach Zjednoczonych, w stanach New Hampshire i Massachusetts
Miasta w USA:
 Merrimack – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 Merrimack (ang. Merrimack Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Merrimack (ang. Merrimack County) – w stanie New Hampshire
 USS Merrimack - okręt Stanów Zjednoczonych